Die Parlamentswahl in Kroatien 2011 fand am 4. Dezember statt. Bei der Wahl wurden 151 Abgeordnete des kroatischen Parlaments (Sabor) neu bestimmt. Es war die siebte Parlamentswahl seit der Unabhängigkeit Kroatiens.

Das Mitte-links-Parteienbündnis Kukuriku gewann mit 81 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament; die bisher regierende konservative HDZ kam auf 47 Sitze. Zoran Milanović wurde am 23. Dezember 2011 als Nachfolger von Jadranka Kosor vom Parlament zum Premierminister Kroatiens gewählt.

Weblinks 
 Website der Staatlichen Wahlkommission (kroatisch)
 Website des kroatischen Parlaments (englisch)

Siehe auch 
 Politisches System Kroatiens

Einzelnachweise 

2011
Kroatien
Kroatische Geschichte (21. Jahrhundert)